Demänovka steht für:

 Demänovka (Likör), slowakischer Kräuterlikör
 Demänovka (Fluss), slowakischer Fluss im Flusssystem Waag